Clare Flemming, Amerikaans onderzoekster
 Flemming van Denemarken, Deens ondernemer
 Flemming Jørgensen, Deens acteur
 Flemming Povlsen, Deens voetballer
 Flemming Rose, Deens journalist
 Flemming (zanger), Nederlands singer-songwriter, ook bekend onder zijn artiestennaam FLEMMING
 Flemming (band), Nederlandse band
 Flemming (album), een album van de Nederlandse zanger Flemming uit 2022

Zie ook 
 Fleming (doorverwijspagina)